SVO (Subject Verb Object)
 Port lotniczy Moskwa-Szeremietiewo

cs:Slovosled#Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů